Bentinck – famiglia appartenente alla nobiltà olandese e britannica
 Arnold Adolf Bentinck – diplomatico olandese
 Cecilia Cavendish-Bentinck – nobile britannica
 Charles Bentinck – politico inglese
 Charles Cavendish-Bentinck – prete inglese
 Elizabeth Bentinck – nobildonna inglese
 George Cavendish-Bentinck – avvocato e politico inglese
 Henry Bentinck, I duca di Portland – politico inglese
 Mary Bentinck – nobildonna inglese
 Mary Cavendish-Bentinck – nobildonna e mecenate inglese
 Ottoline Bentinck – nobildonna britannica
 Tim Bentinck – attore australiano naturalizzato inglese
 William Bentinck – politico e generale inglese
 William Bentinck, I conte di Portland – militare e diplomatico inglese
 William Bentinck, II duca di Portland – nobile inglese
 William Bentinck, IV duca di Portland – politico inglese
 William Cavendish-Bentinck, VI duca di Portland – politico e proprietario terriero inglese
 William Cavendish-Bentinck, VII duca di Portland – politico inglese
 William Henry Cavendish-Bentinck, III duca di Portland – politico inglese
 Winifred Cavendish-Bentinck, duchessa di Portland – attivista umanitaria e diritti degli animali britannica

Pagine correlate 
 Cavendish-Bentinck